Nocturnal Depression — французская группа, играющая в жанре депрессивно-суицидальный блэк-метал, образованная в 2004 году в Гренобле.

История 
Группа была основана двумя музыкантами, известными под псевдонимами Lord Lokhraed и Herr Suizid, которые познакомились в 1993 году во время обучения в музыкальной школе. К началу совместного творчества музыкантов подтолкнули схожие музыкальные вкусы и взгляды на композицию и настроение песен. Музыка Nocturnal Depression задумывалась как медленные композиции в стиле ноктюрн, сочетавшие применение приёмов композиторов периода романтизма — Дебюсси, Верди, Шопена — и инструментария блэк-метала — тремоло и дисторшн. Среди основных источников вдохновения музыкантов — группы , Nargaroth и Bethlehem, а также альбомы Filosofem и Dance of December Souls.

Изначально Herr Suizid отвечал за всю инструментальную и композиционную часть, а Lord Lokhraed — за вокал. Первые демо-записи и альбомы записывались в домашних условиях на магнитофон, каждый инструмент записывался одним дублем. Во время работы над записью Suicidal Thoughts музыканты беседовали с пациентами психиатрической лечебницы, пытавшимися совершить самоубийство, чтобы лучше понять мысли человека в этот момент. Сначала демо-записи распространялись бесплатно среди друзей и родственников. Лишь в 2004 году, после прихода популярности к таким DSBM-группам, как Forgotten Tomb и Shining, демо-записи стали выпускаться официально. Так, кассета Fuck Off Parisian Black Metal Scene была записана в 1999 году, но выпущена лишь в 2005 году. После начала выхода демо-записей, создававших впечатление работ на уровне полноценных альбомов, группа быстро сделала себе имя в андеграундной среде.

После записи Four Seasons to a Depression группа стала постепенно переходить на более качественное оборудование и начала работать с новыми звукорежиссёрами с целью повышения качества звука в своих композициях. С 2006 по 2011 год Nocturnal Depression выпускали по альбому в год. С 2008 года в записи стали участвовать дополнительные музыканты. Тем временем, Herr Suizid стал постепенно отстраняться от группы — на альбомах 2010—2014 годов он указан лишь как дирижёр, в работе над альбомом 2015 года участия не принимал. Lord Lokhraed, в свою очередь, постепенно перешёл от игры на гитаре во время живых выступлений к роли ведущего гитариста коллектива. Музыкант страдает от эктродактилии — на его левой руке только два пальца, вследствие чего ему пришлось изобретать особую технику игры на гитаре.

Участники 

Нынешний/основной состав
 Lord Lokhraed — вокал, гитара (с 2004)
 Avskrius — гитара (с 2013)

Нынешние участники на живых выступлениях
 Krahne — бас-гитара
 Morkhod — ударные

Бывшие участники основного состава
 Abalam — гитара
 Herr Suizid — все инструменты (2004—2012)
 V. — гитара, вокал (2012—2014)

Бывшие участники на живых выступлениях
 Modii — бас-гитара
 Obeyron — гитара
 Asher — ударные (2013)

Дискография

Студийные альбомы 
 Nostalgia — Fragments of a Broken Past (2006)
 Soundtrack for a Suicide — Opus II (2007)
 Reflections of a Sad Soul (2008)
 The Cult of Negation (2010)
 Suicidal Thoughts MMXI (2011)
 L’Isolement (EP) (2013)
 Near to the Stars (2014)
 Spleen Black Metal (2015)
 Deathcade (2017)
 Tides of Despair (2019)

EP 
 When My Time Has Come (2022)

Демо 
 Suicidal Thoughts (2004)
 Near to the Stars (2004)
 Soundtrack for a Suicide (2005)
 Fuck Off Parisian Black Metal Scene (2005)
 Four Seasons to a Depression (2006)

Сплиты 
 Nocturnal Depression & Funeral RIP (2006)
 Beyond the Light (2009)
 Dismal Empyrean Solitude (2009)
 Nocturnal Depression / Kaiserreich (2010)
 Shadows of Tragedy (2011)
 Longing for Death (2014)
 Psychonaut 4 / Nocturnal Depression — Children Of The Night (2018)

DVD 
 Mankind Suffering Visions (2009)

Рекорд-лейблы, с которыми работала/работает группа 
 Whispering Nights Productions
 Eisiger Mond Production
 Sun & Moon Records
 Funeral Industries
 Winterreich Records
 Avantgarde Music

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Интервью Nocturnal Depression
 Рецензия на альбом Suicidal Thoughts на сайте Chronicles of Chaos

Блэк-метал-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году